

Patronyme 

 Anders G. Aldrin (1889-1970), graveur sur bois et peintre américain ;
 Buzz Aldrin (1930-), astronaute américain ;
 Lily Aldrin (1978-), personnage du feuilleton How I Met Your Mother interprété par Alyson Hannigan.

Astronomie 
Aldrin peut aussi désigner :
 Aldrin, cratère lunaire ;
 (6470) Aldrin, astéroïde.